

Architettura 
 Forte Reuenthal – fortezza situata a Full-Reuenthal (Svizzera)

Geografia

Germania 
 Reuenthal – frazione di Dinkelsbühl, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Full-Reuenthal – comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)
 Reuenthal – frazione di Full-Reuenthal, comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)

Pagine correlate 
 Neidhart von Reuental (fl.1210) – poeta e compositore tedesco